José Carlos Fernández puede referirse a:

 José Carlos Fernández González (1971-), futbolista boliviano.
 José Carlos Fernández Piedra (1983-), futbolista peruano.
 José Carlos Fernandes Vidigal (1969-), futbolista angoleño.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández